Эрбан () — может означать:

Персоналии 
Эрбан — мужская форма собственного имени человека, женская форма — ; известные носители:
  — крупный чешский SNB, модератор программ безопасности чехословацкого телевидения.
  (1913—1981) — чешский и чехословацкий политик.
 Эрбан, Карел (1901—1982) — чешский филолог, педагог и поэт.
  (1944—2002) — чешский архитектор, графический дизайнер и сценограф.
 Эрбан, Роберт (род.1972) — словацкий гребец-байдарочник.
  (род. 1945) — чешский мотогонщик.
 Эрбан, Эвжен (1912—1994) — чешский и чехословацкий политик (1912—1994), депутат от социал-демократов.
  (1921–2008) — американский профессиональный баскетболист.
  (1914—1963) — менеджер австрийского кинопроизводства в первые послевоенные годы.

Топоним 
  — периодическая река в Джибути.

См. также 
 Эрбен
 Эрбана
 Эрба (значения)